Crocicchio ima više značenja:
 Crocicchio, Perugia
 Crocicchio, Reggio Emilia